Змагання з плавання на 100 метрів на спині серед жінок на Олімпіаді 2016 року відбулися 7 і 8 серпня на Олімпійському водному стадіоні.

Призери

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

100 метрів вільним стилем (жінки)